Mastigosporium är ett släkte av svampar. Mastigosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mastigosporium